— японский актёр.

Среди его известных ролей - Юити Катагири в телевизионной сериале и фильмах Игра друзей и Окита Сого в фильма Гинтама. Он известен своими выразительными глазами и естественным актерским стилем. Он также известен своими ролями в токусацу, в том числе ролью Рюсэя Сакуты, [[Kamen Rider Fourze|метеора Каменного всадника в Камен Райдер Форзе]].

Карьера 
В начале 2011 года Рё Ёсидзава дебютировал в телесереале Сигнал с другими актерами, такими как Дори Сакурада и Такуя Уэхара. Во второй половине того же года он снялся в сериале Клуб Золотая рыбка. Затем он сыграл Рюсея Сакуту в фильме Камен Райдер Форзе, дебютировав в семнадцатом эпизоде. Ёсидзава дал интервью о своей роли журналу Uchūsen, интервью было опубликовано в 135-м выпуске. Есидзава рассказал о том, что его вдохновило на раздвоение личности его персонажа, и о его первом опыте записи ADR. Рё Ёсидзава сравнил своего персонажа с Лайтом Ягами из Тетради смерти. Рё также смотрел фильмы с Брюсом Ли в качестве примера, поскольку его персонаж часто выполнял фирменный киайдзюцу , нанося удары руками или ногами.

В 2017 году он сыграл роль капитана 1-й дивизии Синсэнгуми Окиты Сого в фильме снятой по популярной манге Гинтама, а в 2018 году сыграл эту роль в продолжении Гинтама 2.

Личная жизнь 
Рё Ёсидзава родился 1 февраля 1994 года в Токио, Япония. У него есть старший брат и два младших брата. Его специальные навыки включают второй дан в кэндо, которым он занимается уже девять лет.

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Official profile 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 1 февраля
Родившиеся в 1994 году
Актёры Японии